BDIA ist die Abkürzung für

 Bloc pour la Démocratie et l'Integration Africaine, 1993 gegründete ehemalige Partei in Mali
 den 1952 gegründeten Bund Deutscher Innenarchitekten

Abkürzung